Chess.com Speed Chess Championship 2018 — шахматный интернет-турнир организованный популярным шахматным сайтом Chess.com. В турнире приняли участие 16 сильнейших шахматистов планеты, включая претендента на звание чемпиона мира по шахматам Фабиано Каруану, участника матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Сергея Карякина и других именитых игроков.

Победителем турнира стал Хикару Накамура, который в финале победил Уэсли Со со счётом 15½-12½.

Соревнование имеет самый большой денежный приз среди всех интернет-турниров в истории шахмат - $55,000.

Регламент 

В каждом матче шахматисты играют по 90 минут в блиц 5/1, 60 минут в блиц 3/1 и 30 минут в пулю 1/1. Если счет матча равный после последней партии с контролем 1+1, проводится дополнительный мини-матч из 4-х дополнительных партий с контролем 1+1. Если счет матча остается равным после дополнительного мини-матча, играется армагеддон: 5+0 белым, 3+0 черным, черным достаточно сыграть вничью. Игрок, чей блиц-рейтинг на Chess.com выше перед партией, выбирает цвет. Турнир проводится по олимпийской системе.

Список участников 
Список участников финальной части (указан рейтинг ФИДЕ по состоянию на июль 2018 года; в скобках указан рейтинг по блицу):
  Фабиано Каруана — 2822 (2709, 36-е в мире)
  Шахрияр Мамедьяров — 2801 (2795, 13-е в мире)
  Аниш Гири — 2782 (2751, 19-е в мире)
  Уэсли Со — 2780 (2800, 12-е в мире)
  Максим Вашье-Лаграв — 2779 (2878, 4-е в мире)
  Хикару Накамура — 2777 (2913, 2-е в мире)
  Сергей Карякин — 2773 (2898, 3-е в мире)
  Левон Аронян — 2767 (2871, 5-е в мире)
  Александр Грищук — 2766 (2831, 8-е в мире)
  Ян Непомнящий — 2757 (2846, 7-е в мире)
  Леньер Домингес Перес — 2739 (2687, 59-е в мире)
  Ян-Кшиштоф Дуда — 2737 (2694, 50-е в мире)
  Вэй И — 2729 (2672, 73-е в мире)
  Видит Гуджрати — 2718 (2727, 25-е в мире)
  Хоу Ифань — 2658 (2627)
  Завен Андриасян — 2591 (2766, 18-е в мире)

Турнирная сетка

Финал

Примечания 

Чемпионаты по шахматам